

Geografia

Austria 
 Muhr – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Tamsweg

Niemcy 
 Muhr am See – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Weißenburg-Gunzenhausen

Osoby 
 Julius Muhr – niemiecki malarz
 Martin Muhr – niemiecki trójboista

Zobacz też 
 Mur
 Murr